Wilhelm Brausch (* 21. September 1913; † 16. Dezember 1992 in Xanten) war ein deutscher Einzelhändler – er galt in Xanten als Stadtoriginal.

Brausch betrieb gegenüber der Kriemhildmühle einen Kiosk, der ihn unter den Kindern und Erwachsenen mit dem Verkauf von Süßigkeiten, Zeitungen, Zigaretten und anderes bekannt machte. Dabei hielt er so manches Gespräch, auch den zahlreichen Touristen in der Stadt gab er freudig Auskunft. Er war der Bevölkerung als „Opa an der Mühle“ oder „Opa von der Mühle“ bekannt.

Klaus Brausch, ein Postbeamter in Wuppertal, war sein Sohn.

Auszeichnungen und Ehrungen 
 2012: Österreichische Briefmarke für ihn.

Einzelnachweise 

Person (Xanten)
Stadtoriginal (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1913
Gestorben 1992
Mann